Wieselgren är ett svenskt efternamn som 2015 bars av 81 personer och kan syfta på:

Släkt
 Wieselgren (släkt)

Personer
 Gertrud Wieselgren (född 1929), konstnär
 Greta Wieselgren, född Håkansson (1901–1998), svensk historiker.
 Gull Wieselgren (1920–1984), svensk friidrottare
 Harald Wieselgren (1835–1906), svensk biblioteksman
 Hildegard Wieselgren (1876–1944), svensk översättare
 Ing-Marie Wieselgren (1958–2022), svensk psykiater
 Jon Peter Wieselgren (1928–2017), svensk riksdagsman
 Magnus Wieselgren (1852–1933), svensk kyrkoherde
 Oscar Wieselgren (1886–1971), svensk riksbibliotekarie
 Per Wieselgren (1900–1989), svensk professor
 Peter Wieselgren (1800–1877), svensk domprost
 Ragnar Wieselgren (1868–1927), svensk ingenjör
 Sigfrid Wieselgren (1843–1910), svensk ämbetsman

Geografi
 Wieselgrensplatsen, Göteborg
 Peter Wieselgren (Göteborg), staty

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn